Asefa Belay (?-), homme politique éthiopien.
 Melaku Belay (1980-), danseur traditionnel et chorégraphe éthiopien.
 Nicolas Maurice-Belay (1985-), footballeur français.
 Pierre Savigny de Belay (1890-1947), peintre français.
Patronyme éthiopien
Patronyme français